The Trail of the Serpent – cortometraggio del 1913 diretto da Al Christie
The Trail of the Serpent – cortometraggio del 1915 diretto da Frank Cooley